Okręty US Navy o nazwie USS "King":
 Pierwszy  był niszczycielem typu Clemson. W służbie w czasie II wojny światowej.
 Drugi  był niszczycielem rakietowym typu Farragut.

King